«Сторо» представляет собой транспортно-пересадочный узел (ТПУ), в который входят станция метрополитена, остановки трамвая и автобуса. ТПУ расположен в районе Осло Нурдре Акер (Nordre Aker), точнее — в смешанном коммерческом и жилом нейборхуде Сторо (Storo).

Станция метрополитена «Сторо» расположена на так называемой «кольцевой линии» метрополитена Осло, образованной участками линий 3 и 4/6, причем на линии 3 она является конечной, а на участке между станциями «Нюдален» и «Сторо» нумерация линий 4 и 6 взаимозаменяется. Поезда линий 3 и 4/6 пребывают на станцию поочередно с 15-минутным интервалом: проезжая через Общий Туннель, они прибывают либо из восточных (в случае линий 3 и 4), либо из северных (в случае линии 6) районов Осло, двигаясь по кольцу соответственно либо по, либо против часовой стрелки.
Время в пути между станциями «Сторо» и «Стортинг» составляет 11 минут при движении по часовой стрелке или 14 минут против часовой.

ТПУ «Сторо» является остановкой на трамвайных маршрутах №№ 11, 12 и 13, а будучи расположенным на Норвежской Национальной Дороге 150 (так называемом «Кольце 3»), также и остановкой нескольких автобусных маршрутов.

Находится в пешей доступности от железнодорожной станции Грефсен направления Осло—Йёвик.

История 
Станция была открыта 28 ноября 1902 года как конечная станция трамвайной линии Grünerløkka–Torshov, продлённой 25 сентября 1934 года на север до Кьелсоса (Kjelsås), а в 1939 году – на юго-восток.

Процесс проектирования и создания кольцевой линии для обслуживания северных районов Осло был начат в конце 1980-х годов. Планы развития были утверждены городским советом в 1997 году, а в 2000 году было обеспечено финансирование строительства, начавшегося в июне того же года. Возведение станции «Сторо» было завершено в декабре 2002 года, однако вплоть до её открытия продолжались работы по укладке путей.

Открытие станции состоялось 20 августа 2003 года, одновременно со станцией «Нюдален».

20 августа 2006 года, когда с открытием станции «Синсен» завершилось замыкание кольцевой линии, станция «Сторо» вошла и в её состав.

Станции метрополитена Осло